Кузьмичское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ершичского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Карповка (до июня 2017 года — село Кузьмичи).

Главой поселения и Главой администрации является Зайцева Светлана Фёдоровна.

Географические данные 
 Расположение: юго-западная часть Ершичского района
 Граничит:
 на севере — с Ершичским сельским поселением
 на востоке — с Руханским сельским поселением
 на юге — с Белоруссией
 на юго-западе — с Сеннянским сельским поселением
 на северо-западе — с Беседковским сельским поселением
 Крупные реки: Беседь.

История 
Образовано законом от 2 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года в Кузьмичское сельское поселение были включены все населённые пункты трёх упразднённых сельских поселений: Беседковского, Сеннянского и Поселковского, а административный центр объединённого муниципального образования был перенесён из села Кузьмичи в деревню Карповка.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 40 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, строительные организации.

Примечания 

Муниципальные образования Ершичского района
Сельские поселения Ершичского района
Сельские поселения Смоленской области